Jméno Mandelbrot se užívá ve více významech:

 Benoît Mandelbrot – matematik a zakladatel fraktální geometrie (1924–2010)
 Szolem Mandelbrojt – matematik, (1899–1983), strýc Benoîta Mandelbrota 

jiný význam
 Mandelbrot (planetka) – planetka hlavního pásu s označením (27500) Mandelbrot
 Mandelbrotova množina – fraktál
 Mandelbrotovy Kostičky – česká hudební skupina